Cavalier hace referencia a varios artículos:

Raza canina
 Cavalier King Charles spaniel, perro pequeño de temperamento activo y alegre;

Personas
 Cavalier (apodo), apodo con el que se denominaba a los realistas, que apoyaban al rey Carlos I de Inglaterra, durante la Guerra Civil Inglesa (1642–1651). También son conocidos como carlistas;
 Alain Cavalier, director de cine francés.

Además
 Vauxhall Cavalier, modelo de automóvil de la marca británica Vauxhall Motors;
 Cavalier (Dakota del Norte), población de Dakota del Norte, Estados Unidos.